Григораш () — молдавская и румынская фамилия. Известные носители:

 Григораш, Анка (род. 1957) — румынская гимнастка, призёр Олимпийских игр.
 Григораш, Игорь Васильевич (род. 1959) — советский украинский легкоатлет, метатель молота.
 Григораш, Йоан (род. 1963) — румынский борец греко-римского стиля.
 Григораш, Кристина (род. 1966) — румынская гимнастка, чемпионка Олимпийских игр, чемпион Европы.
 Григораш, Матвей Иванович — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 5492; 6 декабря 1836.
 Григораш, Платон Матвеевич — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 9980; 26 ноября 1856.
 Григораш, Семён Гаврилович (1839—после 1904) — украинский архитектор.
 Григораш, Сергей Владимирович — украинский и российский художник.

См. также 
 Динику, Григораш